

Priesen, oggi Březno – comune nella regione di Ústí nad Labem

Priesen – frazione del comune di Meineweh (Sassonia-Anhalt)